Ранчо лос Серитос има више значења:

 Ранчо лос Серитос (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо лос Серитос (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо лос Серитос (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо лос Серитос (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо лос Серитос (Рајон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику